Сборная Белоруссии по футболу () — национальная футбольная команда, представляющая Белоруссию на международной футбольной арене. Управляющая организация — Белорусская федерация футбола. Белорусская федерация футбола основана 22 декабря 1989 года. Является членом ФИФА с 1992, членом УЕФА — с 1993 года.

В финальные турниры чемпионатов мира и Европы никогда не выходила. По состоянию на 23 июня 2022 года в рейтинге ФИФА занимает 96-е место. Наивысшее достижение — 36-е место, февраль 2011 года; полную статистику см. ниже. В рейтинге УЕФА на 2020 год занимает 28-е место.

История 
В первом матче отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 1996 сборная Белоруссии противостояла сборной Норвегии. Матч проходил 7 сентября 1994 года в Осло, и норвежцы победили 1:0. Сборная Белоруссии в целом неудачно выступила на турнире: были потеряны очки в матчах со сборными Мальты и Люксембурга, но и сумела одержать победу над сборной Нидерландов.

Квалификацию на чемпионат мира 1998 сборная Белоруссии завершила на последнем месте в группе. По окончании следующего отбора на чемпионат Европы 2000, несмотря на то, что было отобрано 2 очка у будущих серебряных призёров чемпионата итальянцев, был зафиксирован тот же результат.

В отборочном турнире чемпионата мира 2002 сборная Белоруссии была близка к выходу в стыковые матчи УЕФА, но в решающей игре проиграла сборной Уэльса и закончила выступление на третьей позиции.

Затем снова последовали два провальных цикла: к чемпионату Европы 2004 и чемпионату мира 2006, когда сборная занимала в своих группах последнее и предпоследнее места соответственно.

Следующие три отборочных цикла сборная завершала выступления на четвёртых местах с тринадцатью очками в зачёте. Отбор к чемпионату Европы 2008 запомнился домашними матчами: проигрышем Люксембургу и второй победой в истории сборной над голландцами. В отборе к чемпионату Европы 2012 в двухматчевом противостоянии со сборной Франции (первые матчи команд в истории) было набрано 4 очка, потеряны очки с Люксембургом.

В отборе к чемпионату мира 2014 года сборной Белоруссии, имея в соперниках французов и испанцев (последних чемпионов мира и двукратных Европы), сложно было надеяться на попадание на мундиаль. Но сборная и без того выступила в квалификации гораздо ниже своих возможностей и оказалась на последней строчке.

В отборе к чемпионату мира 2018 года всё повторилось. Сборная снова оказалась на последнем месте в группе.

В отборе к чемпионату Европы 2020 Белоруссия попала в группу с немцами, голландцами, североирландцами и эстонцами. Шансов попадания в финальный турнир было крайне мало из-за соперников из 1-й и 2-й корзин, однако можно было улучшить результат выступления на отборочных турнирах последних лет и побороться с североирландцами за 3-ю позицию в группе, но этого сделать не удалось после поражения в Белфасте и Минске со счётом 1:2 и 0:1 соответственно. В итоге сборная Белоруссии заняла 4-е место в этой группе, обыграв Эстонию 2:1 у них дома в Таллине и сыграв с ними в ничью 0:0 дома в Минске. Благодаря новому формату турнира белорусы приняли участие в стыковых матчах, где проиграли Грузии 0:1 (единственный гол был забит с пенальти в начале матча).

В квалификации к Чемпионату мира по футболу 2022 «белые крылья» оказались в группе Е вместе с бельгийцами, валлийцами, чехами и снова эстонцами. Начала сборная Белоруссии эту кампанию 27 марта 2021 года в рамках 2-го тура домашней победой над Эстонией со счётом 4:2, после чего в гостях 30 марта потерпела самое крупное поражение в своей истории от сборной Бельгии со счётом 0:8. В итоге сборная Белоруссии проиграла и остальные матчи и в третий раз подряд заняла последнее место в группе в отборе к чемпионату мира.

Текущий турнир

Группа C3

История выступления в турнирах 
Чемпионаты мира

Чемпионаты Европы

Лига наций

Текущий состав 
Следующие игроки были вызваны в состав сборной главным тренером Георгием Кондратьевым для участия в групповом этапе Лиги наций 2022/2023, а именно в матчах против сборных Словакии (3 июня), Азербайджана (6 и 13 июня) и Казахстана (10 июня 2022).
 Игры и голы приведены по состоянию на 2 июня 2022 года:

Рекордсмены сборной

По количеству матчей

По количеству голов

Сборная в рейтингах ФИФА 

Источник: статистика на сайте FIFA

Главные тренеры 
Данные по состоянию на 20 ноября 2022 года

Матчи сборной

Форма 
Доминирующие цвета в форме сборной Белоруссии — красный, белый и зелёный. В сезоне 2016/2017 впервые был представлен комплект формы чёрного цвета.

Домашняя

Гостевая

Вратарская

Экипировка

См. также 
 Сборная Белорусской ССР по футболу

Примечания

Ссылки 
 Национальная сборная Белоруссии на сайте Белорусской федерации футбола (БФФ)
 Все матчи сборной Белоруссии по футболу на kick-off.by

Белоруссия